Cappella di San Bartolomeo a Cogorno
 Cappella di San Bartolomeo a Cordova
 Cappella di San Bartolomeo a Nogara
 Cappella di San Bartolomeo a Montisi, detta anche la Croce
 Cappella di San Bartolomeo (Königssee), in Baviera

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bartolomeo